Helsted ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Helsted (Axel Theophilus Helsted; 1847–1907), dänischer Maler
 Carl Helsted (1818–1904), dänischer Flötist, Komponist und Gesangspädagoge 
 Eduard Helsted (1816–1900), dänischer Komponist
 Frederik Ferdinand Helsted (1809–1875), dänischer Maler, Lithograf und Zeichenlehrer
 Gustav Helsted (1857–1924), dänischer Organist, Komponist und Musikpädagoge 

Siehe auch:

 Hellested